Gredosella är ett släkte av kvalster. Gredosella ingår i familjen Machuellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Gredosella